Eladio Romero es el conjunto de un nombre propio Eladio y un apellido Romero que puede referirse a varios personajes:

 Eladio Romero García (1956-2007), escritor español;
 Eladio M. Romero González (n/d), ingeniero químico español - Coordinador General de la "V Conferencia Europea de Ciudades y Pueblos Sostenible" (2007);
 Eladio Romero Santos (†2001), cantante dominicano;

en:Eladio Romero